Tübinger Beschlüsse steht für folgende bildungspolitischen Dokumente:

 Tübinger Beschluss der Westdeutschen Rektorenkonferenz gegen das Wiederaufleben traditioneller Studentenverbindungen (1949)
 Denkschrift des „Kongresses für studentische Gemeinschaftserziehung und Studium generale“ (1950) 
 Tübinger Resolution der Tagung „Universität und Schule“ (1951)
 Tübinger Richtlinien für die Arbeit der Studentenwerke (1952) 

Siehe auch:
 Tübinger Memorandum, eine an den Deutschen Bundestag gerichtete Denkschrift (1961)